Desa Latsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Latsari (administrativ by i Indonesien, lat -7,66, long 112,29), Jawa Timur, 
 Desa Latsari (administrativ by i Indonesien, lat -6,79, long 111,69), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar